El nombre de Real Sitio puede referirse a:

 Los Reales Sitios, palacios, jardines, conventos y monasterios, etc., ligados históricamente con la Monarquía Española.

 Real Sitio, novela del escritor español José Luis Sampedro, publicada en 1993 y que transcurre en el Real Sitio y Villa de Aranjuez.